Філамін C () – білок, який кодується геном FLNC, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 725 амінокислот, а молекулярна маса — 291 022.

Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки